Лейк-Лиллиан (город, Миннесота) — город в округе Кандийохай, штат Миннесота, США.
 Лейк-Лиллиан (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Кандийохай, Миннесота, США.